Кратер Милликен () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского физика Роберта Эндрюса Милликена (1868—1953) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Милликен являются кратер Сван на северо-западе; кратер Бекеши на северо-востоке; кратер Сегерс на востоке; кратер Уэллс на юге и кратер Райе на западе-юго-западе. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 94 км, глубина 2,9 км.

Кратер Милликен имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, в юго-восточной части несколько спрямлен. Внутренний склон вала с остатками террасовидной структуры. высота вала над окружающей местностью достигает 1470 м, объем кратера составляет приблизительно 9500 км³.  Дно чаши относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, в северной части чаши расположен небольшой приметный чашеобразный кратер. Имеется небольшой центральный холм несколько смещенный к западу от центра чаши и состоящий из анортозита (A) и габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1).

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Милликен Q относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Милликен R относится к раннеимбрийскому периоду.

Галерея

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны
Роберт Милликен